Ла Алондра има више значења:

 Ла Алондра (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Алондра (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику